Kochan ist 

der Familienname folgender Personen:

 Barbara Kochan (* 1944), deutsche Grundschulpädagogin und Autorin
 Fritz Kochan (1855–1913), ostpreußischer Guts- und Ziegeleibesitzer sowie Mitglied des Reichstags des Deutschen Kaiserreichs
 Fritz-Klaus Kochan (1948–2019), Physiker, Politiker und Staatssekretär für Arbeit und Soziales der DDR in der Regierung de Maizièr
 Günter Kochan (1930–2009), deutscher Komponist
 Mychajlo Kochan (* 2001), ukrainischer Hammerwerfer
 Paul Kochan (1894–1975), deutscher Politiker (FDP), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

der Name eines Dorfes (ukrainisch Кохан) in der Ukraine, siehe Kochan (Ort)

Siehe auch:
 Kotschan
 Kochanów
 Kochhann